Bucklebury (Verenigd Koninkrijk), een plaats in het Engelse graafschap Berkshire
 Bucklebury (Suriname), een plaats in het Surinaamse district Coronie
En:
 Bokkelburg, Bucklebury in het Engels, een plaats in de Gouw in Tolkiens Midden-aarde.